Черёменка

 Череменка — река в России, протекает по территории Лужского района Ленинградской области, приток Оредежа
 Череменка — река в России, протекает по территории Струго-Красненского района Псковской области,  приток р. Ситня.
 Череменка —  деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России, Хрединская волость